Алекса́ндр Мальцев:
 Мальцев, Александр Борисович (1947—1994) — советский хоккеист с мячом.
  (род. 1975) — украинский футболист и тренер.
 Мальцев, Александр Евгеньевич (род. 1995) — российский спортсмен-синхронист.
 Мальцев, Александр Иванович (1879—1948) — российский учёный-ботаник. Академик ВАСХНИЛ.
 
 Мальцев, Александр Феликисимович (1855—1926) — русский медик-невропатолог и психиатр.